«Динамо» — украинский футбольный клуб, из города Саки, АР Крым.

С 1992 по 1995 год, главным тренером Динамо был Мамед Исаев, который был похищен и убит крымской ОПГ «Башмаки», в 1995 году.

Прежние название 
 до 1993: «Фрунзенец» (Фрунзе)
 1993—1994: «Фрунзенец» (Саки)
 1994—1997: «Динамо» (Саки)

Статистика

Ссылки 
 Статистика выступлений клуба на КЛИСФ
 Профиль клуба  на footballfacts.ru

Футбольные клубы Украины, прекратившие существование
Футбольные клубы Крыма
Спортивное общество «Динамо»
Саки (город)